Craughwell steht für:

Personen
 Gerard Craughwell (* 1953), irischer Politiker
 Thomas J. Craughwell, Autor

Orte
 Craughwell (Galway), ein Ort im Osten des County Galway in Irland

Einrichtungen
 Craughwell National School